Церковь Святого апостола Андрея () — католический храм в городском посёлке Лынтупы, Витебская область, Белоруссия. Относится к поставскому деканату Витебского диоцеза. Памятник архитектуры, построен в 1908—1914 годах в необарочном стиле, включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Храм расположен по адресу: ул. Красильникова, д.1.

В некоторых источниках упомянуто, что храм освящён во имя святого Андрея Боболи, однако официальный сайт Католической церкви в Белоруссии подчёркивает, что храм и приход носят имя апостола Андрея и престольный праздник в храме отмечается 30 ноября (в Католической церкви — память св. апостола Андрея).

История 
Католический приход в Лынтупах основан в XV веке. Первый деревянный храм был построен здесь около 1459 года, когда виленский воевода Андрей Довгирдович построил здесь деревянный храм.

1 августа 1472 года князь Сенька Романович Свирский вместе с женой Богданой выдали дарственную грамоту в Свири, согласно которой выделили средства на создание и содержание алтаря в Свирском костеле. В числе прочих грамоту подписал лынтупский плебан Якуб.

9 октября 1486 года Анна Долгирдовна, жена Ивашки Ильинича, совершила дарование алтарю в своем костёле в Лынтупах, освященному во имя Вознесения Найсвятейшей Девы Марии, святого Андрея и святого Юрия виленским епископом Андреем. Ее муж также отписал костелу десятину зерна и огороднины со дворов своих Комарово и Марково.

В 1640 году построена кирпичная часовня.

В 1886 году настоятелем костела был Иосиф Роуба, имеющий золотой наперстный крест.

В начале XX века деревянная церковь сгорела. Поскольку приход был многочисленным и существовавшее до пожара здание не вмещало верующих, в 1908 году было начато строительство нового, более просторного здания. Храм был выполнен в псевдобарочном стиле, строительство завершилось в 1914 году.

В советское время предпринимались попытки закрыть храм, однако прихожанам удалось его отстоять.

Архитектура 
Храм святого Андрея — двухбашенная, трёхнефная базилика с стиле псевдобарокко. Центр главного фасада выделен двухъярусным ризалитом с пилястровым портиком и треугольным фронтоном наверху.

Территория храма огорожена каменной оградой с трёхпролётными воротами.

Литература 
 А. М. Кулагін. Каталіцкія храмы Беларусi. — Мінск: 2008. ISBN 978-985-11-0395-5

Примечания

Ссылки 
 О храме на сайте Католической церкви в Белоруссии
 «Лынтупскi андрэеўскi касцёл» //Архітэктура Беларусі. Энцыклапедычны даведнік". Мінск, «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», 1993 год. ISBN 5-85700-078-5.
 Сайт globus.tut.by 
 radzima.org

Храмы, построенные в 1914 году в Белоруссии
Католические храмы Поставского района
Лынтупы
Лынтупы
Сооружения в необарочном стиле
Появились в 1910-е годы в Витебской области